Ва́рча, также используется форма Уарча (, ) — село . Расположено на черноморском берегу между рекой Кодор и селом Дранда. Высота над уровнем моря составляет 15 метров.

Этимология 
Название села Уарча фиксируется Платоном Зубовым в 1835 году как Аварга (вероятно, опечатка от Аварче). В списке населённых пунктов Абхазии первой половины XIX века не значится, однако на карте 1845 года обозначена река Верче (Малый Кодор) между речкой Скурча (указано Сцкурча) и Кодором. В 1928 году встречается форма Барча.

Уарча, возможно, восходит к Кораче, упоминаемой Кристофоро де Кастелли как название второго рукава реки Кодор и Чёрного моря. Он пишет: «Дранда. Здесь возле р. Кораче есть один епископ. Его называют Дранда. Это страны Абхазии». Кора-че на тюрк. означает «чёрная вода», сравнимо с Карачай (страна за верховьем реки Кодор), означающее то же самое.

В абхазском произношении препозиционное к- может быть ассимилированным постпозиционым -уа- — Кәарча → Уарча. На мегрельской стороне за рекой Кодор Кораче могло приобрести форму Курча — Скурча, отсюда происходит абхазское Шәқәырча.

Если не вдаваться в историю, то современное Уарча в прямом переводе означает «хлеб инородцев» — от  — «инородцы», «сброд людей», и -ча — «хлеб». Земли села Уарча действительно плодородны, однако затопляемы рекой Кодор, потому они в прошлом отдавались в аренду разным «пришельцам».

Население 

В 1959 году в селе Варча проживало 1853 человека, в основном грузины. В 1989 году в селе жило 2677 человек, также в основном грузины.

Известные уроженцы 
Гулиа Дмитрий Иосифович (; 1874—1960) — абхазский писатель, народный поэт Абхазской АССР, основоположник абхазской письменной литературы.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета